Miejscowości w Polsce:
 Kopanie – kolonia w województwie kujawsko-pomorskim
 Kopanie – przysiółek, część wsi Leszno Dolne w województwie lubuskim
 Kopanie – wieś w województwie opolskim
 Kopanie – osada w województwie wielkopolskim

Miejscowości na Ukrainie
 Kopanie – wieś w rejonie złoczowskim